Legion Śląski
 Liga Światowa w piłce siatkowej